Marno steht für

 Marno (Name), einen männlichen Vornamen und Familiennamen
 Marno (Hrastnik), Dorf bei Hrastnik, Slowenien